Moje chłopaki (ang. My Boys, 2006-2010) – amerykański serial komediowy nadawany przez stację TBS od 28 listopada 2006 roku do 12 września 2010 roku. W Polsce jest nadawany od 11 marca 2011 roku na kanale Fox Life.

Opis fabuły 
Franklin „PJ” (Jordana Spiro), dziennikarka sportowa obraca się wśród mężczyzn, gra z nimi w pokera, przesiaduje w barze i ogląda telewizję. Marzy o miłości, ale jej mało kobiecy styl bycia i towarzystwo, zniechęcają potencjalnych kandydatów. Zdesperowana zwraca się o pomoc do przyjaciółki, ale czy jej rady przyniosą pożądane efekty?

Obsada 
 Jordana Spiro jako Penelope Jane "P.J" Franklin
 Jim Gaffigan jako Andy Franklin
 Reid Scott jako Brendan "Brando" Dorff
 Jamie Kaler jako Mike Callahan
 Michael Bunin jako Kenny Moritorri
 Kyle Howard jako Bobby Newman
 Kellee Stewart jako Stephanie Layne

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2006
Seriale telewizyjne zakończone w 2010
Programy telewizji TBS